Cârlig ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cârlig (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Cârlig (Neamț), Dorf im Kreis Neamț